Ел Ача има више значења:

 Ел Ача (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ача (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику